NGC 4422 (другие обозначения — MCG -1-32-10, NPM1G -05.0447, PGC 40813) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4422
Дева (созвездие)